East Brighton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Brighton (Alabama), im Jefferson County
 East Brighton (Vermont), im Essex County